Bettelmannsgraben ist ein Gewässername:

 Bettelmannsgraben (Kremnitz), rechter Zufluss der Kremnitz vor der Felsmühle, Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern 
 Bettelmannsgraben (Buchenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des danach zunächst noch Riedgraben genannten Buchenbachs (zum Main) bis zum Buchgrund auf der Gemarkung von Waldzell, Gemeinde Steinfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern